RPD steht für:
 RPD (Maschinengewehr), leichtes sowjetisches Maschinengewehr
 Reichspostdampfer
 Reichspostdirektion

 Return Path Data,Marktforschungsdaten, die von einer Set-Top-Box zurück zum Anbieter fließen

Abkürzung